La Copa del Rey 1990-1991 fu la 87ª edizione della Coppa di Spagna. Il torneo iniziò il 5 settembre 1990 e si concluse il 29 giugno 1991. La finale si disputò allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid dove l'Atlético Madrid conquistò la sua settima Coppa.

Formula e squadre partecipanti 
In questa edizione presero parte tutte le squadre di Primera División, 19 squadre di Segunda División, 67 squadre di Segunda División B e 105 squadre di Tercera División che si sfidarono in scontri ad eliminazione diretta. A partire da quest'anno non furono più ammesse le squadre di riserva. I primi sei club della Primera División dell'anno precedente erano qualificati direttamente per gli ottavi di finale mentre i club di Segunda División e i restanti club di Primera División erano qualificati per il terzo turno. In questa edizione non era presente la regola dei gol fuori casa.

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Quarto turno

Quinto turno

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Note

Voci correlate 
Primera División spagnola 1990-1991
Segunda División spagnola 1990-1991
Segunda División B spagnola 1990-1991
Supercoppa di Spagna 1990

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1990
Calcio nel 1991
1990-1991